Panumbangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Panumbangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 106,83), Jawa Barat, 
 Kecamatan Panumbangan, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Panumbangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 108,21), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar